Kertosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,23, long 109,68), 
 Desa Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 110,11), 
 Desa Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,84, long 109,56), 
 Desa Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 111,54), 
 Kelurahan Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 111,48), 
 Kelurahan Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,86, long 111,48), 
 Desa Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,79, long 112,75), 
 Desa Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 110,25), 
 Desa Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 112,52), 
 Desa Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 113,76), 
 Kelurahan Kertosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,23, long 114,38), 

Robotskapade Indonesienförgreningar